Johann Baptist Lasser ist der Name folgender Personen:

* Johann Baptist Lasser (Sänger) (1751–1805), österreichischer Sänger (Tenor) und Komponist 
 Johann Baptist Lasser von Zollheim (1822–1889), österreichischer Ordenspriester, Abt von Lambach, siehe Johann von Lasser